Bissen kan syfta på:

Personer 

 Herman Wilhelm Bissen (1798–1868), dansk bildhuggare
 Vilhelm Bissen (1836–1913), dansk bildhuggare
 Rudolf Bissen (1846–1911), dansk landskapsmålare

Geografi

Luxemburg 

 Bissen, Luxemburg, huvudort i kommunen Bissen, 
 Bissen, Luxemburg (kommun), kommun i kantonen Mersch

Sverige 

 Bissen, ö, Västra Götalands län,